Jméno a příjmení Miroslav Soukup nesou tyto osobnosti:

 Miroslav Soukup (fotbalový trenér) (* 1965) – český fotbalový trenér
 Miroslav Soukup (basketbalista) (* 1982) – český basketbalista

Související články 
 Soukup